Том Ки́ллин (; ) — шотландский и британский кёрлингист на колясках, паралимпиец-фехтовальщик, игрок в настольный теннис, баскетболист на колясках, участник и призёр четырёх летних и зимних Паралимпийских игр.

Как фехтовальщик сидя выиграл две серебряные медали на Играх Содружества 1970.

В течение 12 лет входил в национальные команды Великобритании по настольному теннису на колясках (выиграл серебряную медаль на одном из чемпионатов мира) и баскетболу на колясках (баскетболу сидя).

Как фехтовальщик сидя участвовал в летних Паралимпийских играх 1980 (выиграл две серебряные медали в командном турнире) и 1984 (две бронзовые медали в командном турнире).

В 2003 начал заниматься кёрлингом на колясках. Участник сборной Великобритании на зимних Паралимпийских играх 2006 и 2010. Участник сборной Шотландии на нескольких чемпионатах мира, чемпион мира 2005.

Достижения 
Кёрлинг на колясках:
 Зимние Паралимпийские игры: серебро (2006).
 : золото (), серебро ().
 : золото (2007, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018).

Фехтование сидя:
 Летние Паралимпийские игры: серебро (1980; 2 медали), бронза (1984; 2 медали).

Кёрлинг-команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 KILLIN Tom — Scottish Disability Sport 
 Том Киллин — Кёрлинг на колясках — Зимние Паралимпийские игры 2010 (веб-архив)
 Профиль на сайте Паралимпийской ассоциации Великобритании (ParalympicsGB)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты Великобритании
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2006 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках
Фехтовальщики Великобритании
Игроки в настольный теннис Великобритании
Баскетболисты Великобритании